Six bagatelles pour piano de Ludwig van Beethoven ;
 Six bagatelles pour clarinette en si bémol, alto (ou violon ou violoncelle) et piano de Philippe Hersant ;
 Six bagatelles pour quintette à vent de György Ligeti ;
 Six Bagatelles pour piano op.3 de Camille Saint-Saëns ;
 Six bagatelles pour quatuor à cordes d'Anton Webern.